Brandenstein steht für:
 Brandenstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Detachement Brandenstein, militärischer Verband

Brandenstein ist der Name folgender

Orte:
 Brandenstein (Ranis), Ortsteil der Stadt Ranis, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Brandenstein (Möckern), Ortsteil der Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Brandenstein, von 1943 bis 1945 der deutsche Name der Stadt Pogorzela, Woiwodschaft Großpolen, Polen

geographischer Objekte:
 Burg Brandenstein bei Elm (Schlüchtern), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schloss Brandenstein, Schloss bei Brandenstein (Ranis), Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Amt Brandenstein, historisches Amt in der Grafschaft Hanau

Adelsgeschlechter:
 Brandenstein (Adelsgeschlecht, Hessen), Hessen
 Brandenstein (Adelsgeschlecht), Thüringen